Ett moln på min himmel kan syfta på:

 Ett moln på min himmel (roman) – roman från 1954 av Françoise Sagan, originaltitel Bonjour tristesse
 Ett moln på min himmel (film) – filmatisering från 1958 av romanen i regi av Otto Preminger, originaltitel Bonjour Tristesse